William Ewart Gladstone – premier Wielkiej Brytanii
 Gladstone, właśc. Gladstone Pereira della Valentina – brazylijski piłkarz
 Gladstone Publishing – amerykańskie wydawnictwo komiksowe

Miejscowości w Australii:
 Gladstone – miasto w stanie Queensland
 Gladstone – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Gladstone – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Gladstone – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Gladstone – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Gladstone – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stark
 Gladstone – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
Gminy w USA:
 Gladstone (ang. Gladstone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Gladstone (ang. Gladstone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure